Jagdkopf bezeichnet folgende Berge und Bergausläufer:

 Jagdkopf (Stöberhai) (), im Harz zwischen Odertal und Wieda, Landkreis Osterode am Harz, Niedersachsen
 Jagdkopf (Wieda) (), im Harz bei Wieda, Landkreis Osterode am Harz, Niedersachsen
 Jagdkopf (Zorge) (), im Harz zwischen Wieda und Zorge, Landkreis Osterode am Harz, Niedersachsen

Siehe auch
 Jagdberg